Madarász József (1814–1915) politikus
 Madarász József (1879–?) jogász, politikus
 Madarász József (1880 k.–1938) szakszervezeti titkár
 Madarász József (1917–1990) huszárzászlós